Sijan kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Siján, ort, Catamarca,

Frankrike 

 Sigean, departementet Aude i regionen Occitanien, 

Robotskapade Argentinaförgreningar